Осиновское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Осиновское сельское поселение — входит в Виноградовский район Архангельской области.
 Осиновское сельское поселение — входит в Никольский район Вологодской области.
 Осиновское сельское поселение — входит в Михайловский район Приморского края.
 Осиновское сельское поселение — входит в Зеленедольский район Татарстана.

См. также

 Осиновский сельсовет
 Осиновское муниципальное образование